Zeche Vereinigte Hermann steht für
Zeche Vereinigte Hermann (Essen)
Zeche Vereinigte Hermann (Witten)